Сульфаты железа — общее название химических веществ с формулой Fe(SO):
 Сульфат железа(II) — соединение с формулой FeSO4
 Сульфат железа(III) — соединение с формулой Fe2(SO4)3

Соли железа
Соединения железа по алфавиту